Euarchontoglires är en överordning i infraklassen högre däggdjur som har identifierats på grundval av genetiska egenskaper. Gruppen omfattar primater, pälsfladdrare, spetsekorrar, hardjur, och gnagare. Denna djurgrupp skilde sig i Eurasien för 85 till 95 miljoner år sen (senare krita) från andra djur i samma infraklass. Denna hypotes finner visst stöd även i fossilfynd.

Referenser

 (pdf version)

Däggdjur
Mammalia